Williams FW34 je vůz formule 1 týmu WilliamsF1 nasazený pro rok 2012. Jezdili v něm Venezuelan Pastor Maldonado a Brazilec Bruno Senna. Monopost byl představen 7. února 2012.

Externí odkazy 
 

FW34
Vozy F1 v roce 2012
Vítěz GP F1